För släktet av spindlar, se enda arten Brignolia cubana.

Brignolia är ett släkte av flockblommiga växter. Brignolia ingår i familjen flockblommiga växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
Brignolia (Apiaceae)

ceb:Brignolia cubana